Бекешчаба 1912 Елоре е унгарски футболен отбор от град Бекешчаба, област Бекеш. Клубът е основан през 1912 като Előre Munkás Testedző Egyesület. Цветове на клуба са лилаво и бяло. През 1988 година постига най-големия си успех, когато спечелва Купата на Унгария, побеждавайки на финала Хонвед (Будапеща) с 3:2.

Има 26 участия в Първа унгарска футболна лига.

Предишни имена 
 1912: Békéscsabai Előre Munkás Testedző Egyesület
 1948: Békéscsabai Előre SC
 1970: Békéscsabai Előre Spartacus SC
 1991: Békéscsabai Előre FC,
 2005: Békéscsaba 1912 Előre SE

Стадион 

„Бекешчаба Елоре“ играе на стадион „Корхаз утцай“ в град Бекешчаба, Унгария. При построяването му през 1974 г. капацитетът му е бил 4963.

Успехи 
 Купа на Унгария:
  Носител (1): 1987 – 88

13 юни 1988 Солнок – ст. Тисалидети 8000 зрители – „Бекешчаба“ – „Хонвед (Будапеща)“ – 3:2 (Гуляш (8 автогол) – 0:1, Чернуш (60) – 1:1, Груборович (69) – 2:1, Гюймеши (74-дузпа) – 2:2, Чато (80) – 3:2)

КНК

Купа Интертото

Група 4

Купа на УЕФА

Български футболисти 
  Георги Коруджиев: 2015 – 2016

Външни препратки 
 1912elore.hu Официален сайт на клуба
 Stormcorner – Уебсайт на феновете 

Унгарски футболни отбори
Бекешчаба
Основани в Унгария през 1912 година